Live in Europe 1993 (alternatywny tytuł: On Tour MCMXCIII) to koncertowy box set zawierający dwa koncerty zespołu Deep Purple zarejestrowane w roku 1993. Pierwszy z nich to koncert z 16 października z Schleyerhalle w Stuttgarcie w Niemczech. Drugi zarejestrowany w National Exhibition Centre w Birmingham w Anglii 9 listopada, był to zarazem ostatni występ Ritchiego Blackmore'a z Deep Purple w Anglii.

Drugi koncert wydany został później – w roku 2007 – pod tytułem "Live at the NEC". Ian Gillan nakłaniał fanów zespołu do powstrzymania się od zakupu tego wydania twierdząc, że jest to jeden z najgorszych koncertów zespołu.

Lista utworów 
Wszystkie, z wyjątkiem opisanych skomponowali Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, Jon Lord i Ian Paice.

Live at Schleyer Halle

CD 1

CD 2

Live at the NEC

CD 1

CD 2

Wykonawcy 
 Ian Gillan – śpiew
 Ritchie Blackmore – gitara
 Jon Lord – instrumenty klawiszowe
 Roger Glover – gitara basowa
 Ian Paice – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy koncertowe Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 2006